Жетыбай — топоним в Казахстане:

Жетыбай (до 1993 г. — Новоивановка) — село в Байзакском районе Жамбылской области.
Жетыбай (до 2018 г. — Жамбыл) — село в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области.
Жетыбай — село в Каракиянском районе Мангистауской области.
 Жетыбай — крупное нефтегазоконденсатное месторождение в Мангистауской области.

См. также 
 Жетыбай Восточный 
 Жетыбай Южный